Bužim (Gospić), naselje u sastavu grada Gospića
Bužim (BiH), općina u BiH